Úbočí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Úbočí, Ortsteil von Dolní Žandov, Okres Cheb; siehe Úbočí (Dolní Žandov)
Úbočí, Ortsteil von Výsluní, Okres Chomutov; siehe Úbočí (Výsluní)